Теліжинецька сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Теліжинецька сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район